Il nome può riferirsi ai seguenti sovrani merovingi:
Childeberto I (496-558)
Childeberto II (570-595)
Childeberto III (678-711)
Childeberto l'Adottato (? – 657 o 661)